Públio Valério Publícola — cônsul romano em 509, 508, 507 e 504 a.C.
 Públio Valério Publícola (cônsul em 475 e 460 a.C.) — cônsul romano em 475 e 460 a.C. e filho do anterior
 Públio Valério Publícola (cônsul em 352 a.C.) — cônsul romano em 352 a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história